Superettan 2003 spelades 12 april-25 oktober 2003. Kalmar FF och Trelleborgs FF kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2004. BK Häcken knep kvalplatsen men förlorade därefter dubbelmötet där motståndaren var den Allsvenska 12:an GIF Sundsvall.

Kvalificerade lag 

Följande 16 lag var kvalificerade för att spela i Superettan 2003:

Från Allsvenskan 2002  (2 lag) 

 Kalmar FF
 IFK Norrköping

Från Allsvenskt kvalspel (1 lag)

 Västra Frölunda (förlorade det Allsvenska kvalet mot IFK Göteborg med 1–3) 
 Frölunda spelade Superettanfotboll 2002.

Från Superettan 2002 (10 lag)

 Assyriska FF
 BK Häcken
 Café Opera
 Gefle IF
 IF Brommapojkarna
 IFK Malmö
 IF Sylvia
 Trelleborgs FF
 Västerås SK
 Åtvidabergs FF

Från Div 2-kvalet till Superettan (3 lag)

 BK Forward (vann Superettankvalet på bortamål mot Husqvarna FF med 4–4)
 Bodens BK (vann Superettankvalet mot Väsby IK med 6–4)
 Falkenbergs FF (vann Superettankvalet på bortamål mot FC Trollhättan med 4–4)

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Säsongsstatistik

Skytteliga

Assistliga

Källor 
Spelprogrammet på SvFF's hemsida

Fotboll i Sverige 2003
Fotbollssäsongen 2003
2003